John Story ist der Name folgender Personen:
* John Story (Märtyrer) (1504–1571), englischer Geistlicher, Politiker und Märtyrer
 John Story (Rechtsanwalt) (* 1946), australischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 John Storey